Александр Кириллович Мдивани (, 1892, село Дзегви — 3 апреля 1938 года) — русский и грузинский военнослужащий, капитан Русской армии и армии Демократической Республики Грузия. Грузинский политик, член Национального совета Грузии.

Биография 
Из мещан.

Был членом Тифлисского городского совета и членом Национального совета Грузии.

26 мая 1918 года подписал Декларацию независимости Грузии.

После советизации Грузии (1921) занимал должность начальника боевой подготовки штаба противовоздушной обороны Орджоникидзевского района Тбилиси. Арестован и расстрелян за шпионаж в пользу Германии и активное сотрудничество с антисоветскими контрреволюционными организациями.

Литература 
კუპატაძე ბ., «საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (1918—1921), ენციკლოპედია-ლექსიკონი», უნივერსიტეტის გამომცემლობა, გვ. 266, თბ., 2018 წელი.

Примечания

Ссылки 

ალექსანდრე მდივანი

Политики Грузии
Военные Грузии
Расстрелянные в Грузинской ССР
Казнённые в 1938 году